Rubén Figueroa se puede referir a:

Rubén Figueroa Figueroa Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero (1975 - 1981).
Rubén Figueroa Alcocer  Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero (1993 - 1996).